Шапова́ленко — фамилия.

Известные носители 
 Шаповаленко, Иван Савельевич (также известен как Шаповалов; 1817—1890) — русский художник-мозаичист.
 Шаповаленко, Михаил (в монашестве Феодосий; 1811—1883) — епископ РПЦ, архиепископ Вологодский и Велико-Устюжский, епископ Тамбовский и Шацкий.
 Шаповаленко, Павлина Михайловна (1949—2020) — оператор машинного доения, Герой Украины.
 Шаповаленко, Семён Тихонович (1913—1942) — командир взвода мотострелкового пулемётного батальона, Герой Советского Союза.
 Шаповаленко, Эдуард Васильевич (1940—2015) — советский футболист.

См. также